Halvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Halvsjön, Skåne, sjö i Ängelholms kommun, 
Halvsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (38,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn